Plymouth hace referencia a varios artículos:

Véase:

Lugares y divisiones administrativas
 Plymouth, ciudad de Inglaterra;
 Plymouth (Montserrat), antigua capital de esta dependencia británica;
 Municipio de Plymouth

En Estados Unidos
 Plymouth (California)
 Plymouth (Carolina del Norte)
 Plymouth (Florida), área no incorporada;
 Plymouth (Illinois)
 Plymouth (Indiana)
 Plymouth (Iowa)
 Plymouth (Massachusetts)
 Plymouth (condado de Plymouth, Massachusetts), lugar designado por el censo;
 Plymouth (Minnesota)
 Plymouth (Nebraska)
 Plymouth (Nueva York)
 Plymouth (Nuevo Hampshire)
 Plymouth (condado de Grafton, Nuevo Hampshire), lugar designado por el censo;
 Plymouth (Ohio)
 Plymouth (Pensilvania), borough;
 Plymouth (Utah)
 Plymouth (Vermont)
 Plymouth (Washington), área no incorporada;
 Plymouth (Wisconsin)
 Plymouth (condado de Juneau, Wisconsin)
 Plymouth (condado de Rock, Wisconsin)
 Plymouth (condado de Sheboygan, Wisconsin)
 Colonia de Plymouth, antigua colonia inglesa en el actual territorio estadounidense;
 Condado de Plymouth (Iowa)
 Condado de Plymouth (Massachusetts), su capital es Plymouth (Massachusetts);

Además
 Plymouth (automóviles), empresa estadounidense;
 Plymouth (software)''', programa de arranque de sistema en Fedora.